Шайн:
 Шайн Григорій Абрамович (1892–1956) — астроном, астрофізик.
 Давид Шайн (; 1988) — хорватський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Сандра Шайн (; 1981) — угорська порноакторка.

Див. також 
 1648 Шайна — астероїд головного поясу